Talus (lat. ‚Ferse‘) steht für:

 Sprungbein, ein Knochen im Sprunggelenk
 Talus (Geologie), eine Halde aus Schutt am Fuß einer Felswand oder eines Riffs

Siehe auch 
 Talos